ZOC steht für:
 Zuetina Oil Company, Tochter der libyschen National Oil Corporation
 Zone of Convergence, Luftfahrtbegriff

zoc steht für:
 Copainalá-Zoque, Varietät der Zoque-Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung